Pleasant Ridge Township peut désigner les townships suivants dans l'Illinois aux États-Unis :

 Pleasant Ridge Township du comté de Fulton dans l'Arkansas.
 Pleasant Ridge Township du comté de Corson dans le Dakota du Sud.
 Pleasant Ridge Township du comté de Livingston dans l'Illinois.
 Pleasant Ridge Township du comté de Lee dans l'Iowa.
 Pleasant Ridge Township du comté de Pawnee dans le Kansas.
 Pleasant Ridge Township du comté de Barry dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships